Hugh Guthrie est un nom pouvant désigner:

Hugh Guthrie (1866-1939), homme politique canadien en Ontario
 (1879-1946), homme politique socialiste écossais
 (1910-2000), homme politique australien de l'Australie-Occidentale

Voir aussi

Guthrie, Hugh